Erici de Cízic, poeta grec amb alguns epigrames seus a l'antologia grega. Va viure al segle I aC.
 Erici de Tessàlia, poeta grec que va viure a la primera meitat del  en temps de l'emperador Adrià.